Olle Johansson är namnet på flera personer:
svensk skådespelare och teaterregissör, (1934-2018), se Olle Johansson (skådespelare)
domkyrkoorganist i Uppsala, född 1946 i Stockholm, se Olle Johansson (musiker)
forskare på Karolinska institutet, se Olle Johansson (docent)
Olle Johansson (agronom), (1918–1998)
svensk författare, född 1956 i Varberg, se Olle Johansson (författare)
Olle Johansson, friidrottare, släggkastare